Хонни Куэто Чахтур (, род. 16 июня 1972) — боливийский шахматист, международный мастер.

Чемпион Боливии 2000 и 2001 гг.

В составе сборной Боливии участник восьми шахматных олимпиад (1998—2008, 2012, 2014 гг.), Панамериканского командного чемпионата 1996 г., командных первенств мира среди студентов 1991, 1993 и 1997 гг.

Победитель международного турнира в Ла-Пасе (2000 г.).

Участник юниорских чемпионатов мира 1990 и 1992 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Куэто в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Куэто на сайте 365Chess

Шахматисты Боливии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам